Kulusjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kulusjoki (vattendrag, lat 67,97, long 28,43), Lappland, 
 Kulusjoki (vattendrag, lat 66,52, long 26,13), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar